Открытый чемпионат Барселоны 2011 — это 9-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В этом году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили на кортах David Lloyd Club Turó в Барселоне, Испания, с 25 по 30 апреля 2011 года, продолжая весеннюю грунтовую серию WTA.

Первой ракеткой турнира в одиночном разряде стала Марион Бартоли (тогдашняя 12-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Роберта Винчи выигрывает 1й титул в году и 4й за карьеру в туре ассоциации.
 Луция Градецкая уступает все свои четыре финала турниров ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Барбора Заглавова-Стрыцова выигрывает свой 3й титул в сезоне и 13й за карьеру в туре ассоциации.
 Ивета Бенешова выигрывает свой 3й титул в сезоне и 12й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Барселоны среди женщин

 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA

 Barcelona Open Banc Sabadell 2011

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

 

Испания
Теннис
Апрель 2011 года
2011